Minka steht für:

 Minka, eine tradierte Form von Gemeinschaftsarbeit in den Anden
 Minka (Japan), traditionelles japanisches Wohnhaus
 Minka (Jurjusan), ein Nebenfluss des Jurjusan in Russland
 Minka (Pornodarstellerin) (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Minca
 Schöne Minka